Навсари:

 Навсари — город в штате Гуджарат, Индия.
  Навсари — округ в штате Гуджарат, Индия.